Премия «Дайджеста мыльных опер» () — американская телевизионная премия, организованная журналом Soap Opera Digest и поощряющая достижения в дневных и прайм-тайм мыльных операх.

Премия «Дайджеста мыльных опер» изначально называлась Soapy Awards (с 1977 по 1983 год), а с 1984 года обрела новый формат и название. В 1984 году, на пике успеха прайм-тайм мыльных опер, организаторы решили сделать из награды конкурента для Дневной премии «Эмми» и пригласили вести вручение первой церемонии награждений, показанной на телевидении, Дэвида Хассельхоффа. С того момента награда вручалась в 21 различных категориях. В начале двухтысячных, когда популярность мыльных опер пошла на спад, премия и журнал, её организовавший, постепенно начали терять успех, и последняя церемония, показанная по телевидению, прошла в 2003 году, а вела её Лиза Ринна. Позже награда была упразднена и вручалась исключительно в рамках журнала исходя из голосований читателей на сайте премии.

Список лауреатов

1984—1992

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список лауреатов и номинантов по годам на сайте Internet Movie Database

Телевизионные премии США